Amerikai Egyesült Államok
 Layton (Florida)
 Layton (Indiana)
 Layton Township (Pottawattamie megye, Iowa)
 Layton (New Jersey)
 Layton (Pennsylvania)
 Layton (Utah)